Csehország
 Hejnice, település a Libereci járásban
 Hejnice, település az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Hejnice, Čekyně településrésze a Přerovi járásban
 Hejnice, Staré Hobzí településrésze a Jindřichův Hradec-i járásban